Flughafen Buenos Aires steht für:

 Flughafen Buenos Aires-Ezeiza
 Flughafen Buenos Aires-Jorge Newbery
 Flughafen Buenos Aires-El Palomar